Антонина Ивановна Татарова (1931-2008) — кондитер, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Антонина Татарова родилась 25 июля 1931 года в Ростове-на-Дону.

Окончила семь классов школы и школу фабрично-заводского ученичества, после чего работала на Ростовском хлебозаводе № 3, а затем в кондитерском цеху Ростовского хлебокомбината. Начинала в цеху подсобным рабочим, а позднее стала бригадиром рабочих и мастером-кондитером высшего класса.

Татарова являлась создательницей бригады фигурантов, которая занималась изготовлением фигурных тортов. При её участии были созданы торты около  в том числе «Ростов вечерний», «Яблочко», «Лесная быль», «Ореховая ветка», «Колос», «Янтарь», «Весна», «Дружба», «Донской сувенир», «Вечерний», «Детский хоровод». Работала с личным клеймом. Активно занималась обучением кондитеров, в том числе и из других регионов СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года за «выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию пищевой промышленности» Антонина Татарова была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В общей сложности за 38 лет своей деятельности Татарова создала 72 тысячи тортов.

Была участницей Всемирного Конгресса женщин мира в 1963 году.

Проживала Татарова в Ростове-на-Дону. До пенсии не доработала один год — прямо с работы её забрала «скорая». После нейрохирургической операции она осталась жива, но стала инвалидом первой группы. Частично была парализована.

Умерла 27 января 2008 года. Похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону.

Награды 
Была также награждена орденом Трудового Красного Знамени и рядом медалей.

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: биобиблиографический справочник. — Ростов-на-Дону, 2008.

Ссылки 
 Татарова Антонина Ивановна

Кондитеры России